Portishead – miasto w Wielkiej Brytanii
 Portishead – grupa muzyczna
 Portishead – album studyjny grupy Portishead